Vi sono tre sante di nome Gwen (o Wenna, il suo corrispettivo cornico), chiamate anche con una quantità di altri nomi, fra cui Candida e Blanche:
Santa Gwen Teirbron – figlia di Budic II di Bretagna, evangelizzatrice della Bretagna, vissuta nel VI secolo, ricordata il 5 luglio.
Santa Wenna – regina e moglie di Salom del Cerniw, madre di san Cybi, vissuta fra il V e il VI secolo, ricordata il 18 ottobre.
Santa Wenna di Talgarth – figlia di Brychan, evangelizzatrice del Cerniw, martire presso Talgarth, vissuta nel V secolo, ricordata il 18 ottobre.